Scherb ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Scherb (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler und -didaktiker
 Brigitte Scherb (* 1954), deutsche Juristin und Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes 
 Émile Scherb (18??–19??), französischer Kunstturner
 Jakob Albert Scherb (1839–1908), Schweizer Jurist, Thurgauer Stände- und Nationalrat, sowie Bundesanwalt
 Jakob Christoph Scherb (1736–1811), Schweizer Politiker
 Julius Scherb (1881–1965), österreichischer Fotograf
 Martin Scherb (* 1969), österreichischer Fußballtrainer
 Richard Scherb (1880–1955), Orthopäde
 Ute Scherb, deutsche Historikerin
 Walter Scherb (* 1965), österreichischer Unternehmer und Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Scherp